Illuminazioni (Illuminations) – raccolta di poemi di Arthur Rimbaud del 1886
 Illuminations – album di Buffy Sainte-Marie del 1969
 Illuminations – album di Alice Coltrane e Carlos Santana del 1974
 Illuminations – album degli Wishbone Ash del 1996
 Illuminations – EP di Little Boots del 2009
 Illuminations – album di Josh Groban del 2010